Станчинский — фамилия.

Фамилия 
 Станчинский, Алексей Владимирович (1888—1914) — русский композитор и пианист.
 Станчинский, Владимир Владимирович (1882—1942) — российский зоолог, один из основоположников советской школы экологии.